Het South African Airways Open 2006 was een golftoernooi dat onderdeel uitmaakte van de Europese PGA Tour. Het toernooi vond plaats van 15 december tot en met 18 december 2005 op de Fancourt Golf Club in George in Zuid-Afrika. Een ronde van 18 holes op de Fancourt Golf Club heeft een par van 73 slagen. Ondanks dat de wedstrijd in 2005 plaatsvond, telde deze mee voor de Tour van 2006

Ranglijst

Externe link
 Website Europese Tour: schema 2006

Europese PGA Tour 2006
2006
Sport in West-Kaap